Simándi József
 Simándi József (1869–?) színházi karmester
 Simándi József (1916–2002) színész, bábszínész, rendező
Simándy József
 Simándy József (1916–1997) operaénekes, főiskolai tanár

Jegyzetek